Ха́рнелл () — английская фамилия.

 Харнелл, Джесс (род. 1963) — американский актёр озвучивания и певец.
 Харнелл, Джо (1924—2005) — американский композитор и аранжировщик.
 Харнелл, Тони (род. 1962) — американской певец.